Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации (НЦПИ) — федеральное государственное учреждение при Минюсте России.

Основано 25 июня 1975 года постановлением Совета Министров СССР № 558 в составе Всесоюзного научно-исследовательского института советского законодательства.
 
До 1993 года Центр был единственной государственной организацией, обеспечивающей правовой информацией аппарат представительной, исполнительной и судебной власти.

Цели и задачи 
Основными целями деятельности Научного центра правовой информации являются:
 реализация государственной политики информатизации Минюста России;
 ведение федерального регистра, государственных информационных ресурсов, других баз данных правовой информации в Минюсте России;
 внедрение информационных технологий в деятельность Минюста России;
 удовлетворение потребностей Минюста России в информационной поддержке деятельности;
 предотвращение утечки по техническим каналам информации ограниченного доступа.

Деятельность 
НЦПИ выполняет функции центрального узла распределенной информационно-вычислительной системы в структуре органов юстиции Российской Федерации. В НЦПИ были созданы и ведутся следующие электронные базы данных законодательных, подзаконных и нормативных актов:
 Федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.

Центр проводит научные исследования по проблемам создания, внедрения и эксплуатации информационно-телекоммуникационных систем, а также проводит опытно-конструкторские, проектные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы по созданию информационных систем, систем обработки данных, аппаратно-программных комплексов и программных продуктов.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Научного центра правовой информации
 НЦПИ на сайте Минюста РФ
 Электронная база нормативно-правовых актов НЦПИ

Министерство юстиции Российской Федерации
Министерство юстиции СССР
Информационные системы
Правовые базы данных